Kazimierz Wodzicki (1816-1889) – ornitolog
 Kazimierz Wodzicki (1900-1987) – ornitolog
 Kazimierz Wodzicki – polski dyplomata